Iterlak bezeichnet:
 Iterlak, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Tasiusaq, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iterlak (Bucht, Qeqertap Ilua), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iterlak (Bucht, Ataneq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Attup Imaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Kangerluarsuk, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Kangaatsiap Sullua), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Nunarsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iterlak (Bucht, bei Iterlak), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Tunulliarfik), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Iterlak (Bucht, Ilorput) (Christian Havn), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Neria), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Kangerluarsuk, nördlich, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Kangerluarsuk, südlich, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Tasiusaq, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Sermiligaarsuk), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Qaanaaq), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Iterlak (Bucht, Appat), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Nuussuaq, nordwestlich) (auch Iterlaa), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Nuussuaq, südöstlich), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlak (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlak (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland